Torslunde Sogn ist der Name folgender Kirchspielsgemeinden in Dänemark:

 Torslunde Sogn (Ishøj Kommune)
 Torslunde Sogn (Lolland Kommune)